Дублёр Кутузовского проспекта на практике имеет 2 (два) значения:

 Северный дублёр Кутузовского проспекта
 Южный дублёр Кутузовского проспекта

См. также 
 Кутузовский проспект